Thomas Shannon može značiti:

 Thomas Alfred Shanon, američki političar i državni tajnik SAD-a,
 Thomas Bowles Shannon, američki političar, senator iz Kalifornije,
 Thomas Shannon, američki političar, senator iz Ohija,
 Tom Shannon, australski političar,
 Tom Shannon (umjetnik), američki umjetnik i izumitelj,
 Tommy Shannon, američki bas gitarist.